Leola ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Leola (Arkansas)
 Leola (Pennsylvania)
 Leola (South Dakota), im McPherson County
 Leola (Wisconsin), Town(ship) im Adams County
 Leola Township (South Dakota)